Segelören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Segelören, Iniö, Åboland, 
 Segelören, Raseborg, Nyland,

Se även
Stegelören

Robotskapade Finlandförgreningar